V kvalifikaci na Mistrovství světa ve fotbale 2010 ve skupině 6 hrálo 6 národních týmů: Anglie, Ukrajina, Chorvatsko, Bělorusko, Kazachstán a Andorra. Přímo na Mistrovství světa ve fotbale 2010 postoupilo mužstvo Anglie, Ukrajina postoupila do baráže.

  postoupila na Mistrovství světa ve fotbale 2010.
  se zúčastnila baráže.

Zápasy 
<div id="Kazakhstan v Andorra">

<div id="Andorra v England">

<div id="Croatia v Kazakhstan">

<div id="Ukraine v Belarus">

<div id="Croatia v England">

<div id="Andorra v Belarus">

<div id="Kazakhstan v Ukraine">

<div id="England v Kazakhstan">

<div id="Ukraine v Croatia">

<div id="Belarus v England">

<div id="Croatia v Andorra">

<div id="England v Ukraine">

<div id="Andorra v Croatia">

<div id="Kazakhstan v Belarus">

<div id="Kazakhstan v England">

<div id="Croatia v Ukraine">

<div id="Belarus v Andorra">

<div id="England v Andorra">

<div id="Ukraine v Kazakhstan">

<div id="Belarus v Croatia">

<div id="Ukraine v Andorra">

<div id="Croatia v Belarus">

<div id="England v Croatia">

<div id="Belarus v Ukraine">

<div id="Andorra v Kazakhstan">

<div id="Ukraine v England">

<div id="Belarus v Kazakhstan">

<div id="England v Belarus">

<div id="Kazakhstan v Croatia">

<div id="Andorra v Ukraine">

Nejlepší střelci 

UEFA skupina 6
Fotbal v roce 2008
Fotbal v roce 2009